Lottningen av kvalspelet ägde rum i Rio de Janeiro i Brasilien den 30 juli 2011.

Asien (AFC) 

43 lag tävlade om 4 direktplatser och 1 playoffplats mot ett lag från Sydamerika (CONMEBOL).

Fjärde omgången (slutställning)

Grupp A

Iran och Sydkorea till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Uzbekistan till playoff.

Grupp B

Japan och Australien till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Jordanien till playoff.

Play-off

Afrika (CAF) 

52 lag tävlade om 5 platser.

Tredje omgången

Central- och Nordamerika (CONCACAF) 

35 lag tävlade om 3 direktplatser och 1 playoffplats mot ett lag från Oceanien (OFC).

Fjärde omgången (slutställning)

USA, Costa Rica och Honduras till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Mexiko till playoff mot segraren i Oceaniens kvalgrupp.

Sydamerika (CONMEBOL) 

9 lag tävlade om 4 direktplatser och 1 playoffplats mot ett lag från Asien (AFC). Sydamerika hade ytterligare en kvalplats i och med att Brasilien var direktkvalificerade som värd för turneringen.

Slutställning

Argentina, Colombia, Chile och Ecuador till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Uruguay till playoff mot bästa 3:an i Asiens kvalgrupp.

Oceanien (OFC) 

11 lag tävlade om 1 playoffplats mot ett lag från Central- och Nordamerika (CONCACAF).

Tredje omgången (slutställning)

Nya Zeeland till kval mot 4:an i CONCACAF.

Europa (UEFA) 

53 lag tävlade om 13 platser.

Gruppspel (slutställning)

Grupp A

Belgien till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Kroatien till playoff för bästa grupptvåorna.
Grupp B

Italien till Världsmästerskapet i fotboll 2014.
Grupp C

Tyskland till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Sverige till playoff för bästa grupptvåorna.
Grupp D

Nederländerna till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Rumänien till playoff för bästa grupptvåorna.
Grupp E

Schweiz till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Island till playoff för bästa grupptvåorna.
Grupp F

Ryssland till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Portugal till playoff för bästa grupptvåorna.
Grupp G

Bosnien och Hercegovina till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Grekland till playoff för bästa grupptvåorna.
Grupp H

England till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Ukraina till playoff för bästa grupptvåorna.
Grupp I

Spanien till Världsmästerskapet i fotboll 2014. Frankrike till playoff för bästa grupptvåorna.

Slutspel bästa grupptvåorna

Interkontinentala kval 
Två interkontinentala kvalmatcher spelades för att avgöra vilka två lag som skulle gå vidare till VM-slutspelet.

AFC mot CONMEBOL 
Laget som hamnade på femteplats i Asien (AFC) mötte det femteplacerade laget i Sydamerika (CONMEBOL).

Uruguay till Världsmästerskapet i fotboll 2014.

CONCACAF mot OFC 
Laget som hamnade på fjärdeplats i Central och Nordamerika (CONCACAF) mötte vinnaren av Oceaniens (OFC) kval.

Mexiko till Världsmästerskapet i fotboll 2014.

Externa länkar
 Världsmästerskapet i fotboll 2014, matcher och resultat på FIFA.com
 Preliminär lottning live